Cieki w Polsce
 Psarski Potok – kanał, dopływ Oławy
 Psarski Potok – rzeka, dopływ Odry

Przypisy